Szűz Mária-templom (Elbasan) 
Szűz Mária-templom (Gdańsk)
Szűz Mária-templom (Salona)
Szűz Mária-templom (Tallinn)
Szűz Mária-templom (Vereknye)
Szűz Mária-templom (Zaragoza)
Szűz Mária-templom (Bongárd)
Szűz Mária-templom (Karlštejn)
Szűz Mária-templom (Solymár)
Szűz Mária-templom (Zvërnec)
Szűz Mária-templom (Prága)

Lásd még 
Blakhernai Szűz Mária-templom (egyértelműsítő lap)
Szűz Mária neve templom (egyértelműsítő lap)